Danski otok:
 Lolland, otok u Baltičkom moru

Općina u Danskoj:
 Lolland (općina), općina u regiji Zeland